Четрдесет трећа сезона Светског купа у алпском скијању почела је крајем октобра у Зелдену у Аустрији а завршена је средином марта у Ореу у Шведској.

Норвежанин Аксел Лунд Свиндал освојио је титулу као укупни победник са предношћу од само 2 бода у односу на Бенјамин Рајха из Аустрије. Свиндал је такође освојио и мали кристални глобус у супервелеслалому. Американка Линдси Вон поновила је резулат из претходне сезоне и по други освојила велики кристални глобус, победивши са предношћу од 384 бода у односу на Марију Риш из Немачке. Вонова је такође поново освојила кристални глобус у спусту, а по први пут је била најбоља и у супервелеслалому.

С обзиром на то да је била непарна година, организовано је и Светско првенство, одржано у Вал д'Изеру у Француској.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Екипно такмичење

Поредак - мушкарци

Укупно 

Коначни поредак после 36 трка.

Спуст 

Коначни поредак после 9 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 5 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 8 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 10 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 4 трке.

Поредак - жене

Укупно 

Коначни поредак после 34 трке.

Спуст 

Коначни поредак после 7 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 8 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 9 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 3 трке.

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 70 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 36 трка.

Жене 

Коначни поредак после 34 трке.

Референце

Спољашње везе 
 Ski Racing.com - Амерички магазин о алпском скијању
 U.S. Ski Team.com

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2008.
Алпско скијање у 2009.